Луш (порт. Luz — свет) — топоним.

 Луш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Луш — фрегезия (район) в муниципалитете Моран округа Эвора в Португалии.
 Луш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 «Эштадиу да Луш» (или «Луш») — футбольный стадион в Лиссабоне, Португалия.

См. также 
 Луш-Помры